Abie's Irish Rose (1928), een film van Victor Fleming
Abie's Irish Rose (1946), een film van A. Edward Sutherland